Ontwerppatroon, een begrip uit de softwareontwikkeling
 Design Patterns, het boek waarin deze patronen voor het eerst werden beschreven.